La 2. Frauen-Bundesliga 2022-2023 est la  du championnat d'Allemagne féminin de football de deuxième division.

Les deux premiers sont promus en 1. Frauen-Bundesliga et les trois derniers sont relégués dans leur Regionalliga ( division) respectives.

Les équipes réserves des clubs de 1.Bundesliga ne sont pas autorisées à monter, si un club descend de la première division et que son équipe réserve est maintenue sportivement en deuxième division, la réserve sera reléguée en division inférieure.

Compétition 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.

Les critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement sont les suivants :
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat.

Classement 

|width=50% valign=top| 

|}

 Les équipes réserves ne peuvent être promues en 1.Bundesliga.

Résultats

Notes et références

Articles connexes 
 1. F.Bundesliga 2022-2023
 Championnat d'Allemagne féminin de football de deuxième division
 Coupe d'Allemagne féminine de football 2022-2023

2022-2023
Football F2
Allemagne F2
Championnat F2